John De Gray (né le  à Markham, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
 Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2005, 2006 et 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Battalion de Brampton || LHO ||53 ||2 ||8 ||10 ||51 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || Battalion de Brampton || LHO ||68 ||0 ||10 ||10 ||103 ||11 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
|2006-2007 || Battalion de Brampton || LHO ||65 ||4 ||13 ||17 ||75 ||4 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2007-2008 || Battalion de Brampton || LHO ||67 ||4 ||13 ||17 ||140 ||5 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2007-2008 || Pirates de Portland || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || Chops de l'Iowa || LAH ||62 ||2 ||5 ||7 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Condors de Bakersfield || ECHL ||29 ||5 ||6 ||11 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH ||41 ||1 ||5 ||6 ||31 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Jackals d'Elmira ||ECHL || 23|| 2|| 7|| 9|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Crunch de Syracuse || LAH || 34|| 0|| 5|| 5|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Université d'York || SIC ||26 ||5 ||8 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Université d'York || SIC ||24 ||3 ||7 ||10 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Steelhawks de Hamilton || () ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Crunch de Syracuse
Défenseur de hockey sur glace